Нивин — фамилия; имеет женскую форму Нивина.
 Нивин, Юрий Серафимович (1945—2007) — заслуженный врач Республики Карелия, художник, автор герба Республики Карелия.
 Нивина, Людмила Денисовна (род. 1919) — советский архитектор.